{{desambiguació|Hormuz, Hormazd, Hurmuz, Hormoz, Hormodz, Ohrmuzd, Ormuzd, Ormuz o Ormazd (del persa antic Ohrmozd)}}

 Ormazd o Ahura Mazda deïtat que Zoroastre, qualifica de "creador no creat" 
 Estret d'Ormuz, al golf Pèrsic
 Illa d'Ormuz, illa al golf Pèrsic, a la costa sud de l'Iran, a l'estret d'Ormuz, formant part de la província d'Hormozgan (Iran) 
 Regne d'Ormuz (portuguès Ormus), estat musulmà que va existir com a feudatari dels muzaffàrides fins vers el 1300, com a feudatari de Kays fins vers el 1329, com independent del 1330 al 1514 i com a protectorat portuguès del 1514 al 1622 
 Reis sassànides:
 Ormazd I 270-271
 Ormazd II 303-310
 Ormazd III 457
 Ormazd IV 579-590
 Ormazd l'usurpador (usurpador com a Ormazd V) 593
 Ormazd V''' (a Nisibis) 631-632 (de fet Ormadz VI)